Всё будет хорошо — выражение

Фильмы 
 «Всё будет хорошо!» — российский фильм 1995 года.
 «Всё будет хорошо» — немецкий телефильм 1998 года.
 «Всё будет хорошо» — российский четырёхсерийный новогодний комедийный мини-сериал (реж. И. Стаханов; в проекте также приняли участие Александр Ратников, Александр Робак, Юрий Цурило, Елена Подкаминская, Настя Задорожная и др.); снимался в 2013 году, был показан на российском телевидении в начале января 2017 года.
 «Всё будет хорошо» — канадский фильм 2014 года.
 «» — немецкий фильм 2015 года, снятый Вимом Вендерсом.
 «Всё будет хорошо» — камбоджийский фильм 2022 года.
 «Всё будет снова хорошо» — датский фильм 2010 года.

Музыка 
 Всё будет хорошо — сингл российского певца Мити Фомина.